Болотница — многозначный термин: 

 Болотница — в славянской мифологии женский дух болота.

Биология 
  — род травянистых растений.
 Болотницы (Limoniidae) — семейство двукрылых.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Болотница — деревня в Городокском районе Витебской области.
 
 Россия
 Болотница — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Болотница — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Болотница — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 
 Украина
 Болотница — село в Народичском районе Житомирской области.
 Болотница — село в Талалаевском районе Черниговской области.

Реки 
 Болотница — река в Тосненском районе Ленинградской области, приток Сичевы.
 Болотница — река в Выборгском районе Ленинградской области, впадает в озеро Глубокое.

См. также 
 Новая Болотница — деревня в Крестецком районе Новгородской области России.
 Старая Болотница — деревня в Крестецком районе Новгородской области России.
 Русская Болотница — деревня в Демянском районе Новгородской области России.